Freudenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Freudenthaler (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Josef Freudenthaler (1874–1955), steirischer Historiker 
 Laura Freudenthaler (* 1984), österreichische Autorin
 Mimi Eckmair-Freudenthaler (1910–1985), österreichische Schriftstellerin
 Peter Freudenthaler (* 1963), deutscher Musiker